Balsa (Lusitània), ciutat a la costa sud de Lusitània que pertanyia als lusitans o als turduls 
 Balsa de Ves, municipi de la província d'Albacete 
 Balsa o Ochroma pyramidale, espècie d'arbre dins la família Malvaceae
 Fusta de balsa, mena de fusta 
 La Balsa, antic nom de Lloreda, barri de Badalona (el Barcelonès) 
 Marcel Balsa (Sent Frion, Cruesa, 1909 - Maisons-Alfort, 1984), pilot de curses automobilístiques francès